Chiesa di Sant'Amatore a Gesico
Chiesa di Sant'Amatore a Sissa Trecasali
Chiesa dei Santi Giulio e Amatore a Cressa